Trail Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Trail Township (Oklahoma)
 Trail Township (South Dakota)